Моргуновка — название населённых пунктов:

 Моргуновка — деревня в Рославльском районе Смоленской области России.
 Моргуновка — село в Новомиргородском районе Кировоградской области Украины.

Другие значения:
 Моргуновка — жаргонное название автомобиля-мотоколяски СМЗ С-3А.